The Wizard (1927)
The Wizard (1989)
The Wizard (televisieserie) (1986 - 1987)